Лесна́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
Спорная между Российской Федерацией и Украиной территория, де-факто контролируемая Россией.
 Лесная улица — улица в Симферополе.

Россия 
 Лесная улица — улица в Апатитах.
 Лесная улица — улица в Берёзовском Свердловской области.
 Лесная улица — улица в Вельске.
 Лесная улица — улица в Верх-Нейвинске.
 В Екатеринбурге:
 Лесная улица — улица в Железнодорожном административном районе.
 Лесная улица — улица в Горном Щите.
 Лесная улица — улица в Ижевске.
 Лесная улица — улица в Костроме.
 Лесная улица — улица в Красноярске.
 В Липецке:
 Лесная улица.
 Лесная улица — улица в Жёлтых Песках.
 Лесная улица — улица в Ссёлках.
 Лесная улица — улица в Медвежьегорске.
 Лесная улица — улица в Муроме.
 В Москве:
 Лесная улица — улица в Тверском районе.
 Лесная улица — улица в посёлке Малино района Крюково Зеленоградского административного округа.
 Лесная улица — улица в Толстопальцеве.
 Лесная улица — улица в Реутове.
 Лесная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Лесная улица — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
 Лесная улица — улица в Ольгине.
 Лесная улица — улица на Пороховых.
 Лесная улица — улица в Усть-Славянке.
 В Зеленогорске:
 Лесная улица.
 2-я Лесная улица.
 3-я Лесная улица.
 Лесная улица — улица в Левашове.
 Лесная улица — улица в Ломоносове.
 Лесная улица — улица в Петергофе.
 Лесная улица — улица в Сестрорецке.
 Лесная улица — упразднённая улица в историческом районе Лесной.
 Лесная улица — улица в Саранске.
 Лесная улица — улица в Саратове.
 Лесная улица — улица в Северодвинске.
 Лесная улица — улица в Ставрополе.
 В Томске:
 Лесная улица — улица в Сосновом Бору;
 Лесная улица — улица в Дзержинском;
 Лесная улица — улица в Каменке;
 Лесная улица — улица в Эуште;
 1-я Лесная улица;
 2-я Лесная улица;
 3-я Лесная улица.
 Лесная улица (Лесная дорога) — прежнее, неофициальное, название нынешней улицы Высоцкого в Октябрьском районе.
 Лесная улица — улица в Электростали.

Украина 
 Лесная улица — улица в Николаеве.
 Лесная улица — улица в Харькове.
 Лесная улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Лесной проспект
 Лесной проезд
 Лесной переулок